Goldthwaite kan syfta på:

 Anne Goldthwaite 1869–1944), en amerikansk konstnär
 George Goldthwaite (1809–1879), en amerikansk demokratisk politiker och jurist
 Kevin Goldthwaite (1982–), amerikansk fotbollsspelare
 Bobcat Goldthwait (1962),  en amerikansk komiker och skådespelare

Geografi
 Goldthwaite, Texas